Branchville kan syfta på:

 Branchville, New Jersey
 Branchville, South Carolina
 Branchville, Virginia